Цяньцзинь (Цзямусы) — район городского подчинения городского округа Цзямусы провинции Хэйлунцзян (КНР).
 Цяньцзинь (Гаосюн) — район города Гаосюн (Тайвань).
 Станция «Посёлок Цяньцзинь» (前进镇, Тунцзян) — железнодорожная станция в городском уезде Тунцзян городского округа Цзямусы провинции Хэйлунцзян (КНР). До 2011 года самая восточная железнодорожная станция Китая. Одноимённого посёлка около станции (и в городском уезде) не существует. Однако, в другой части уезда (в 60 км от станции) находится ферма «Цяньцзинь» (前进农场).

Примечания